

Botanica 
 Bucaneve – pianta della famiglia delle Amaryllidaceae.

Musica 
 Bucaneve – singolo di Eros Ramazzotti dall'album Ali e radici

Altro 
 Bucaneve – biscotto della Doria

Pagine correlate 
 Snowpiercer (disambigua)